Нийонизигийе — бурундийская фамилия.

Известные носители 
 Нийонизигийе, Бонавентуре — бурундийский бегун на длинные дистанции.
 Нийонизигийе, Гадалия — бурундийская бегунья на длинные дистанции.
 Нийонизигийе, Жан — бурундийский бегун на длинные дистанции.
 Нийонизигийе, Франсина — бурундийская бегунья на длинные дистанции.